De Russische voetbalclub Dinamo Moskou speelt sinds 1968 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Dinamo Moskou

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Deelnemers UEFA-toernooien Rusland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Dinamo Moskou
Dinamo Moskou